«ОРФ 2» («ОРФ 1») - 2-я телепрограмма Австрийского радио.

История 
В 1961 году на дециметровых волнах телеканал — 2. Programm, вещавшая первое время 2 часа в день с 18.30 до 20.30, в 1963 году часы вещания были перенесены 19.00-22.00. 15 января 1975 года телеканал стали вещать в стандарте PAL. В 1982 году были введены последние известия перед окончанием эфира (Schlussnachrichten). В 1991 году последние известия на FS 2 были заменены телелекстом. С 1995 года телеканал вещает с 09.00, примерно в этот же период были отменены межпрограммные дикторы. Во второй половине 1990-х гг.  на «ОРФ 2» стали выходить все выпуски новостей. С 26 октября 2006 года вещает в стандарте DVB-T. В 2007 году ZIB 3 была заменена ZIB 24, ZIB 1 перестала транслироваться на ORF 1 вместо неё стала выходить в эфир программа ZIB 20. 7 июня 2011 года прекратили вещание дублей всех телеканалов ORF в стандарте PAL. В 2019 года ZIB 24 была переименована в ZIB Nacht.

Передачи 
Информационные программы
 ZIB 9:00, ZIB 13:00 и ZIB 17:00 (до 1988 года — Nachrichten) — короткие новости ORF 2 ежедневно, ведётся журналистами
 с 1955 года - ZIB 1 (до 1979 года ZIB) — информационная программа (20-минутный выпуск в 19.30 ежедневно), ведётся дикторами, состоит из репортажей и видеохроник
 ZIB 2 (до 1979 года повтор ZIB поздно вечером) — информационная программа ORF 2 (30-минутный выпуск в 22.00 по будням), ведётся журналистами, состоит из репортажей, прямых включений и интервью в телестудии
 Wochenschau — 30-минутная аналитическая программа по воскресеньям в районе полудня (закрыта), велась журналистами

Видеоканалы
 Guten Morgen Österreich — утренний видеоканал ORF 2 по будням с 06.30 до 09.30
 ZIB — короткие новости в рамках Guten Morgen Österreich по будням с 06.00 до 09.30, ведётся дикторами
 Mittag in Österreich — дневной видеоканал ORF 2

Международные программы
 Weltjournal — получасовая еженедельная аналитическая программа по средам в 22.30, ведётся политическими обозревателями

Общественно-политические программы
 Report — 45-минутный политический журнал по вторникам в 21.05, ведётся политическими обозревателями

Программы областных студий телевидения
 Wien heute — информационная программа Вены, ведётся дикторами и журналистами
 Niederösterreich heute — информационная программа Нижней Австрии, ведётся дикторами и журналистами
 Oberösterreich heute — информационная программа Верхней Австрии, ведётся дикторами и журналистами
 Kärnten heute — информационная программа Каринтии, ведётся дикторами и журналистами
 Burgenland heute — информационная программа Бургенланда, ведётся дикторами и журналистами
 Salzburg heute — информационная программа Зальцбурга, ведётся дикторами и журналистами
 Steiermark heute — информационная программа Штирии, ведётся дикторами и журналистами
 Tirol heute — информационная программа Тироля, ведётся дикторами и журналистами
 Vorarlberg heute — информационная программа Форарльберга, ведётся дикторами и журналистами
 Dober dan, Koroška — еженедельный земельный тележурнал для Каринтии на словенском языке по воскресеньям в 13.30
 Dober dan, Štajerska — еженедельный земельный тележурнал для Штирии на словенском языке по воскресеньям в 13.30

Прочие программы собственного производства
 Hohes Haus — еженедельный тележурнал о работе Федерального собрания
 Im Zentrum — ток-шоу
 Seitenblicke — ежедневная программа о культуре
 Menschen & Mächte — документальный телецикл
 Orientierung — тележурнал о религии
 Aktuell nach fünf — ежедневный тележурнал
 Studio 2 — ежедневный тележурнал
 konkret — ежедневный тележурнал
 Sport aktuell — ежедневный спортивный тележурнал
 Die große Comedy Chance — кастинг-шоу
 Die große Chance — кастинг-шоу
 Österreichs schlechtester Autofahrer
 Newton — еженедельный тележурнал о науке
 Kasperltheater — детская телепередача
 Sport am Sonntag — спортивный тележурнал

Прочие программы
 Die Barbara Karlich Show — ток-шоу (производство Talk-TV по заказу ORF)
 Gute Nacht Österreich (производство Talk TV по заказу ORF)
 Österreich wählt (производство Gebhardt Productions по заказу ORF)
 Willkommen Österreich (производство Superfilm по заказу ORF)
 Silent Cooking (производство MMK Media по заказу ORF)
 Seitenblicke — ежедневный тележурнал (производство Interspot Film по заказу ORF)

Прочее
 До 1995 года перед фильмами и частью передач дикторами зачитывалось краткое содержание фильма и программы, а после окончания диктором ещё раз называлось название просмотренного фильма или передачи, режиссёр и главные актёры, после чего закадровым голосом зачитывалось напоминание о фильмах и некоторых передачах которое вскоре выйдут в эфир, перед новостями и прочими программами показывалась плашка с часами, названием передачи и временем выхода её в эфир, в этот же период в виде видеотекста перед окончанием передач показывалась программа передач на следующий день, после главного выпуска новостей — программа передач на вечер текущего дня но уже зачитываемая диктором с титрами в которых указывалось название передачи и время выхода в эфир
 В 1980-х — первой половине 1990-х после окончания передач по FS1 звучал Гимн Австрии
 До середины 1990-х после окончания передач по FS 1 и FS 2 показывалась настроечная таблица

Примечания 

ORF
Телеканалы на немецком языке
Телеканалы Австрии
Телеканалы общей тематики